Velika nagrada Francije 1922 je bila prva dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1922. Odvijala se je 16. julija 1922 v Strasbourgu.

Rezultati

Dirka

 Najhitrejši krog: Pietro Bordino 5:43.0

Viri

www.teamdan.com  
www.racing-database.com 

1922
Sezona Velikih nagrad 1922